Stoke Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Stoke Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire